„Хейт Форест“ (Hate Forest – „Гора на омразата“) е бивша нсбм група, основана в град Харков, Украйна през 1995 г.

Състав

Дискография 
 Scythia Full-length, 1999
 Darkness EP, 2000
 The Curse Demo, 2000
 The Most Ancient Ones Full-length, 2001
 Blood & Fire EP, 2001
 Ritual EP, 2001
 The Gates Full-length, 2001
 Blood & Fire/Ritual Compilation, 2001
 To Those Who Came Before Us EP, 2002
 Purity Full-length, 2003
 To Twilight Thickets Compilation, 2003
 Battlefields Full-length, 2003
 Resistance EP, 2004
 Sorrow Full-length, 2005
 Nietzscheism Compilation, 2005
 Temple Forest Demo, 2007 (recorded in 2000, appeared as a part of „To Twilight Thickets“, released in 2007 as a stand-alone demo)
 Grief Of The Universe/Spinning Galaxies Split EP with Legion Of Doom, 2008
 Dead But Dreaming Compilation, 2009

Външни препратки 
  Hate Forest в Encyclopaedia Metallum
 Музикални парчета на групата

Украински НСБМ групи
Музикални групи в Харков